Uhły – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie iwacewickim
 Uhły – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie nowogródzkim
 Uhły – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie szczuczyńskim
 Uhły – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim, w sielsowiecie Iwieniec
 Uhły – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim, w sielsowiecie Wiszniew
 Uhły – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim
 Uhły – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Obrób.
 Uhły – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Ziabki.
 Uhły Ziabeckie – dawniej wieś, obecnie część Psuji na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Psuja.
 Uhły – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim
Uhły – dawny zaścianek na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Swatki.

 Uhły – osiedle na Ukrainie, w obwodzie czernihowskim, w rejonie semeniwskim
 Uhły – wieś na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim, w rejonie sarneńskim
 Uhły – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie kowelskim

Zobacz też 
 Wuhły